John O’Mahony ist der Name folgender Personen:

* John O’Mahony (Politiker) (* 1953), irischer Politiker (Fine Gael) und Gaelic-Football-Funktionär 
 John O’Mahony (Schauspieler), kaukasisch-britischer Schauspieler 
 John O’Mahony (Produzent), irischer Musikproduzent 
 John Francis O’Mahony (1816–1877), US-amerikanischer Gelehrter und Offizier irischer Abstammung 

Siehe auch:
 John Mahoney (Begriffsklärung)